Helfenburk je název hradu. V Česku toto jméno nesou dvě zříceniny:

 Helfenburk u Bavorova, okres Strakonice
 Helfenburk u Úštěka (nazývaný též Hrádek), okres Litoměřice